Чомојбо има више значења:

 Чомојбо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чомојбо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику